Wawrzeńczyce (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Krakowski
 Wawrzeńczyce (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Wrocławski, woiwodschap Neder-Silezië